Hanley Castle kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Hanley Castle (slott), England, Worcestershire, 
 Hanley Castle (parish), England, Worcestershire, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar